Le terme Rue Morel peut faire référence à :
 la rue Morel à Clichy
 la rue Morel à Colmar
 la rue Morel à Saint-Ouen